IKA steht als Abkürzung für:
 Idryma Kinonikon Asfaliseon, griechische Versicherungsanstalt
 Vereinigung Volkseigener Betriebe für Installationen, Kabel und Apparate 
 IKA-Werke, deutsches Maschinenbauunternehmen
 Imam Khomeini (International) Airport, Abkürzung und IATA-Code vom Flughafen Teheran-Imam Chomeini im Iran
 Imperial Klans of America, US-amerikanische Ku-Klux-Klan-Organisation
 Industrias Kaiser Argentina, ehemaliger Automobilproduzent aus Argentinien
 Information, Kommunikation, Administration, Fach der kaufmännischen Grundausbildung in der Schweiz
 Institut für Kraftfahrzeuge Aachen, ein Institut der RWTH Aachen University
 International Kiteboarding Association, Sportverband
 Internationale Kochkunst-Ausstellung, Berufswettbewerb in Erfurt, siehe IKA/Olympiade der Köche
 Internationale Konföderation der Arbeiter*innen (engl. International Confederation of Labor, ICL), ein weltweiter Zusammenschluss anarcho-syndikalistischer bzw. revolutionär-syndikalistischer Gewerkschaften.
 Invasive Koronarangiographie
 Itek Air, kirgisische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Informativna katolička agencija, kroatische römisch-katholische Nachrichtenagentur
Ika ist der Familienname folgender Personen:
 Timothy Ika, nauruischer Politiker

Ika steht für:
 Ika, eine indianische Ethnie in Kolumbien
 Internationale Kunststoffhausausstellung der Welt, eine Ausstellung in Lüdenscheid von 1971 bis 1973
 Ika (Kroatien) Das Dorf Ika in Istrien

Abkürzung